Christian Lacroix (modeontwerper), een Franse modeontwerper
Christian Lacroix (stripauteur), ook wel bekend onder het pseudoniem Lax, een Franse stripauteur

Zie ook 
Lacroix (doorverwijspagina)